A Bica do Donato, ou Bica Pires Ferreira é uma cachoeira situada no distrito de Donato, no município de Pires Ferreira, estado do Ceará, Brasil.

Com matas fechadas em suas proximidades, o local é um oásis em meio a vegetação rústica da caatinga, e despenca em queda livre de cerca de 100 metros pelas rochas da Serra da Ibiapaba, formando um conjunto paisagístico de rara beleza.

Por muito tempo o local permaneceu totalmente intocado, mas em 2010 foi construída uma estrada que liga o local ao distrito de Donato, mesmo assim quem quiser ir da sede de Pires Ferreira a cachoeira terá que enfrentar 8km de estrada carroçável, além disso, devido a barragens feitas por agricultores, a queda d´água só acontece de acordo com o regime pluviométrico, podendo se estender de janeiro a agosto.

Pires Ferreira
Bica Donato
Cachoeiras do Ceará